Das ASB Classic 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 1. bis zum 8. Januar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Gréta Arn und Yanina Wickmayer, das Arn in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Katarina Srebotnik in zwei Sätzen gegen Sofia Arvidsson / Marina Eraković.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Auckland